Йон Эрик Кода (, 28 июля 1975, Ставангер, Ругаланн) — норвежский музыкант, композитор, мульти-инструменталист, продюсер. Является композитором многих норвежских фильмов.

Дискография

Сольные альбомы 
 Thank You for Giving Me Your Valuable Time (2001 — перевыпущен в 2003)
 MECD (2004)
 Music for Moviebikers (2006)
 Junkyard Nostalgias (2009)
 Kaada And The Late Bloomers In Concert (2012)

Саундтреки 
 Music from the motionpicture Natural Born Star (2007)
 Music from the motionpicture O'Horten (2008)

Музыка к фильмам 

Мультиинструменталисты Норвегии